Online-Ausgabe steht für:
 Online-Publikation
 sofortige Bildschirmausgabe einer Rechneranfrage an einen Dienst im Client-Server-Modell statt z. B. verzögerte Druckausgabe (Offline-Ausgabe)